Florian Kronbichler (1951) – politico e giornalista italiano
 Anni Kronbichler (1963) – sciatrice austriaca